Zrub se poate referi la următoarele:

Localități
Zrub, Nijîn, sat în comuna Kukșîn din raionul Nijîn, regiunea Cernihiv, Ucraina.
Zrub, Rohatîn, sat în comuna Vîșniv din raionul Rohatîn, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina.

Arie protejată
Zrub (arie protejată) din raionul Adâncata, regiunea Cernăuți, Ucraina.